Het wegwielrennen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 2000. De wedstrijd vond plaats op woensdag 27 september 2000 in Sydney, en begon om 10:00 uur plaatselijke tijd. Het parcours telde 239.4 kilometers en liep grotendeels door Centennial Parklands. De wedstrijd werd gewonnen door de Duitser Jan Ullrich, vóór Aleksandr Vinokoerov en Andreas Klöden. In totaal stonden 156 renners aan de start, van wie er 92 de eindstreep haalden.

Uitslag

Wegrit mannen
2000 wegrit mannen